Cantó de Beaumont o Cantó de Belmont
 Cantó de Beaumont-Hague
 Cantó de Beaumont-de-Lomagne
 Cantó de Beaumont-du-Périgord
 Cantó de Beaumont-le-Roger
 Cantó de Beaumont-sur-Oise
 Cantó de Beaumont-sur-Sarthe
 Cantó d'Hénin-Beaumont